NRJ Music Awards 2014, est la seizième édition des NRJ Music Awards, qui a eu lieu le samedi  en direct du Palais des Festivals de Cannes sur TF1 et présentée par Nikos Aliagas.

Performances 
{| class="wikitable"
!Artiste(s)
!Chanson(s)
|-
|Coldplay
|A Sky Full Of Stars
|-
|Kendji
|Color Gitano
|-
|David Guetta feat. Sam Martin
|Dangerous
|-
|Zaz feat. Carla
|Éblouie Par La Nuit Champs-Élysées
|-
|Stromae
|Tous Les Mêmes
|-
|One Direction
|Steal My Girl
|-
|Patrick Bruel feat. M. Pokora
|J'te L'dis Quand Même
|-
|Indila
|Dernière Danse
|-
|Shy'm
|L'effet De Serre
|-
|Lenny Kravitz
|Are You Gonna Go My WayThe Chamber
|-
|Fréro Delavega
|Sweet Darling
|-
|M. Pokora
|On Danse
|-
|Lilly Wood & The Prick feat. Robin Schulz
|Prayer In C
|-
|Tal
|Wanna Be Startin' Somethin'''
|-
|Julien Doré
|Paris-Seychelles|-
|TalMaudeCamille LouÉlisa TovatiJoyce JonathanDavid CarreiraFlorent MotheSonia Lacen
|All I Want For Christmas Is You|-
|Black M
|Sur Ma Route|-
|Fatal Bazooka
|Ce Soir, Je Sors Sans Mon Sexe|-
|London Grammar
|Wasting My Young Years|}

 Palmarès 

 Artiste féminine francophone de l'année 
Remis par Frédéric Chau, Frédérique Bel et Noom Diawara.

 Artiste masculin francophone de l'année 
Remis par Anthony Delon et Nawell Madani.

 Révélation francophone de l'année 
Remis par Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc.

 Groupe / duo / troupe / collectif francophone de l'année 
Remis par Manu Lévy et Clotilde Courau.

 Chanson francophone de l'année 
Cette catégorie a été dévoilée au public le , soit 5 jours avant la cérémonie. Les téléspectateurs sont invités à voter en direct par SMS, pendant le déroulement de la cérémonie, pour élire leur chanson francophone préférée. Chacun des artistes nommés dans cette catégorie est présent et chantent son titre en direct sur scène.

Remis par Camille Lou, Corneille et Rayane Bensetti.

 Révélation internationale de l'année 
Remis par Chris Marques, Laëtitia Milot et Jean-Marc Généreux

 Artiste féminine internationale de l'année 
Remis par Jean-Baptiste Maunier, Camille Cerf et Florent Mothe.

 Artiste masculin international de l'année 
Remis par Élisa Tovati et Michaël Youn (Fatal Bazooka).

 Groupe / duo international de l'année 
Remis par Paris Hilton et Florent Manaudou.

 Chanson internationale de l'année 
Remis par David Guetta.

 Clip de l'année 
Remis par JoeyStarr et Manu Payet.

 Awards d'honneur 

  Stromae
  Lenny Kravitz

 Artistes présents 
 Personnalités remettant les prix 

 Frédérique Bel
 Rayane Bensetti
 Camille Cerf
 Frédéric Chau
 Corneille
 Clotilde Courau
 Anthony Delon
 Noom Diawara
 Jean-Marc Généreux
 Paris Hilton
 Adriana Karembeu
 Manu Lévy
 Camille Lou
 Nawell Madani
 Florent Manaudou
 Chris Marques
 Jean-Baptiste Maunier
 Laëtitia Milot
 Florent Mothe
 Jeff Panacloc
 Manu Payet
 Medi Sadoun
 Joey Starr
 Élisa Tovati
 Michaël Youn

 Invités 

 Black M
 Patrick Bruel
 Calogero
 Carla
 David Carreira
 Coldplay
 Corneille
 Julien Doré
 Fatal Bazooka
 Fréro Delavega
 Jean-Marc Généreux
 Kendji Girac
 David Guetta
 Denitsa Ikonomova
 Indila
 Joyce Jonathan
 Keen'V
 Lenny Kravitz
 Sonia Lacen
 La Légende du Roi Arthur (comédie musicale)
 Lily Wood And The Prick
 London Grammar
 Chris Marques
 Sam Martin
 Maude
 Florent Mothe
 One Direction
 M. Pokora
 Robin Schulz
 Shy'm
 Stromae
 Tal
 Brahim Zaibat
 Zaz

 Audiences 
Les  ont rassemblé  pour 27,3 % de part de marché. Cependant, la cérémonie perd  par rapport à la quinzième édition.

 Anecdotes 
Une légère polémique s'est suivie après une plaisanterie mal interprétée de Jeff Panacloc à Kendji Girac sur les gitans.

Sur le tapis rouge, Shy'm a posé au côté du chanteur et acteur Lenny Kravitz venu afin de recevoir un Award d'honneur.

Tout comme l'année précédente, les grands gagnants de la saison 5 de Danse avec les stars'', Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova, ont été conviés pour la première fois à la cérémonie.

Notes et références 

Récompense musicale par année
2014
2014 à la radio